Immortal (band), een blackmetalband uit de Noorse stad Bergen
 Immortal (worstelteam), een heel-alliantie van professioneel worstelaars die actief is in het Total Nonstop Action Wrestling (TNA)
 The Immortal (computerspel), een computerspel uit 1990

Muziek:
 Immortal (Anthem), een muziekalbum van de Japanse heavymetalband Anthem
 Immortal (Beth Hart), het debuutalbum van de Amerikaanse zangeres Beth Hart
 Immortal (Bob Catley), een muziekalbum van de Britse zanger Bob Catley
 Immortal (Cynthia Clawson), een muziekalbum van de Amerikaanse gospelzangeres Cynthia Clawson
 Immortal (Michael Jackson), een remixalbum van de Amerikaanse zanger Michael Jackson
 Immortal (Pyramaze), een muziekalbum van de Deens-Amerikaanse powermetalband Pyramaze
 Immortal (Tim Dog), een muziekalbum van de Amerikaanse rapper Tim Dog
 Immortal Records, een onafhankelijk platenlabel uit de Amerikaanse stad Los Angeles

Film:
 Immortal (film), een film uit 2019 van Tom Colley en Jon Dabach
 The Immortal (film uit 2004), een film uit 2004 van Enki Bilal
 The Immortal (film uit 2011), een mythische actiefilm uit 2011
 The Immortal (televisieserie), een televisieserie